Серге́й Бабу́рин:
 Бабурин, Сергей Алексеевич (род. 1956) — советский футболист, российский футбольный тренер.
 Бабурин, Сергей Владимирович (1892—1956) — российский военный, общественный деятель. Участник Гражданской войны (Белого движения). Генеральный секретарь Объединения русских адвокатов во Франции.
 Бабурин, Сергей Николаевич (род. 1959) — российский государственный деятель.